Slovo kabel může být označením pro:

 mechanický kabel, ocelové lano – z angličtiny, původní označení lana z ocelových drátů, místo tradičního materiálu, např. konopí
 kabel – dnes svazek i jiných drátů a vláken, často navíc izolovaných
 elektrický kabel – svazek elektrických vodičů
 napájecí kabel
 komunikační kabel
 síťový kabel
 stíněný kabel
 koaxiální kabel
 podmořský kabel
 optický kabel – svazek optických vláken, zpravidla s ochranným pláštěm

 Kabelová televize – hovorově kabelovka
 Kabel Plus – poskytovatel telekomunikačních služeb
 Infokanál Kabel plus

 Kabel (jednotka) – stará námořní délková jednotka
 Kabel (textil)